Csehország
 Dubo, település a Příbrami járásban
 Szlovákia
 Dobfenek (szlovákul Dubno), község a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában
 Ukrajna
 Dubno, település a Rivnei területen